Endruweit ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Endruweit (1939–2021), ein deutscher Soziologe
 Klaus Endruweit (1913–1994), Tötungsarzt des nationalsozialistischen „Euthanasie“-Programms „Aktion T4“